Шишич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шишич, Фердо (1869—1940) — хорватский историк, основоположная фигура хорватской историографии XX века.
 Шишич, Эмир (род. 1963) — лётчик Югославской народной армии, майор ВВС Югославии.